La saison 2018-2019 du championnat d'Espagne de football D2 est la quatre-vingt-huitième édition de la deuxième division espagnole, la  l'appellation LaLiga 13. Les vingt-deux clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-et-un autres. En fin de saison, les deux premiers du classement final sont promus en Liga alors que les clubs classés entre la  et la  disputent les barrages pour déterminer la troisième équipe promue. En bas de classement, les quatre derniers sont relégués et remplacés par les quatre meilleures formations de Segunda División B.

Participants

Déroulement de la saison 
Le 28 janvier 2019, la Ligue de football décide d'expulser le CF Reus Deportiu au cours des trois prochaines années des compétitions professionnelles. Le club a également une amende de  pour salaires non payés de ses joueurs.

La punition sévère est justifiée par la "gravité spéciale des actes commis" et par la "récidive" de Reus Deportiu. La peine devait être de cinq ans mais a été ramené à trois ans à partir des matchs retours de la saison en cours.

Les points des matchs allers restent intacts. Pour les matchs retour, une équipe sera au repos à chaque journée et gagnera trois points correspondant au match contre Reus avec un score de 1 - 0.

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

 

 

 Reus est exclu pour les matchs retours, tous ses matchs sont validés 1-0 pour les adversaires.

Évolution du classement

Barrages de promotion

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Espagne de football D2
 LaLiga Santander 2018-2019

Lien externe 
  Site officiel

2017-2018
Espagne M2
Football M2
Championnat M2